Транза́кція  (трансакція) це здійснення закінчених дій стосовно визначеного об'єкта, що переводить цей об'єкт з одного постійного стану в інший. В різних областях використання цього поняття існують певні відмінності у тлумаченні слова.
Так наприклад:

 в економіці, транзакція означає зміну права розпорядження матеріальними благами або послугами, в якій бере участь більш ніж один суб'єкт.
 в інформатиці, транзакція відіграє важливу роль в базах даних, є логічною одиницею і зобов'язана відповідати принципам ACID (від англ. Atomicity, Consistency, Isolation, та Durability). Гарантує збереження цілісності бази даних.
 в методі транзакційного аналізу, транзакція є одиницею спілкування двох персон.
 Банківська операція, яка полягає в переведенні коштів з одного рахунку на інший.
 Операція, угода, що супроводжується взаємними поступками.

Див. також 
 Трансакційний сектор
 BPEL

Посилання

Примітки 

Економічна термінологія
Інформатика
Психоаналіз